Station Gedangan (Midden-Java)
Station Gedangan (Oost-Java)